Martu (anche Amorrei e Amorriti) – popolazione nomade semitica del Vicino Oriente antico
Martu – divinità principale del popolo Martu
Martu – popolazione indigena dell'Australia